14-та лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

14-та лінія — вулиця в місті Київ.

14-та лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові у місті Санкт-Петербург.

Вулиці